Loud – debiutancki album duetu Lexy & K-Paul
 Loud – piąty album barbadoskiej piosenkarki Rihanny.
 Loud Records – amerykańska wytwórnia muzyczna